Toponímia:
 Arroyo (Puerto Rico)
 Arroyo Alto
 Arroyo Cerezo, llogaret al municipi de Castellfabib (el Racó d'Ademús, País Valencià)
 Arroyo de la Encomienda, municipi a la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Arroyo de las Fraguas, municipi a la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Arroyo de la Luz, municipi a la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Arroyo del Ojanco, municipi a la comarca de Sierra de Segura (província de Jaén, Espanya) 
 Arroyo Gardens-La Tina Ranch
 Arroyo Grande, entitat de població al departament de Flores (Uruguai) 
 Arroyo Malo, centre poblat al nord del departament de Flores (Uruguai) 
 Arroyo de San Serván, municipi a la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Arroyo de la Virgen, entitat de població al sud-oest del departament de Florida (Uruguai) 
 Barrio Arroyo
 Población de Arroyo, municipi a la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
Ángel Arroyo Lanchas (El Barraco, 1956), ciclista espanyol professional entre 1979 i 1989
 Carlos Arroyo Ayala (Alcorcón, Madrid, 1966), futbolista espanyol que ocupava plaça de migcampista 
 Carlos Alberto Arroyo Bermúdez, jugador de bàsquet de Puerto Rico que ha jugat a l'NBA, l'NCAA i a l'ACB 
 David Arroyo Durán
 Eduardo Arroyo (Madrid, 1937 – 2018), pintor espanyol d'estil figuratiu, clau de la figuració narrativa com de la nova figuració
 Enrique Arroyo y Rodríguez (Madrid, 1856 - 1916), advocat i diputat a les Corts Espanyoles 
 Felipe Arroyo Roxas (Paco, Manila, 1840 - París, 1899), pintor d'origen filipí 
 José Francisco Arroyo (Oiartzun, Irún, 1818 — Porto, 1886) compositor de música, basc resident a Portugal
 Marifé Arroyo, mestra valenciana de la Font de la Figuera (la Costera)
 Urko Arroyo Rivas (Bilbao, 1987), futbolista basc, format a l'Athletic de Bilbao, que ocupa la posició de davanter